Saddiki ist der Familienname folgender Personen:

 Driess Saddiki (* 1996), niederländischer Fußballspieler
 Tayeb Saddiki (1939–2016), marokkanischer Dramatiker